Кутнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кутнево — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Кутнево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.